Диллон — фамилия и топоним.

См. также Дилан.

Фамилия 
 Виконт Диллон — наследственный титул в системе пэрства Ирландии.
 Диллон (род. 1988) — немецкая певица бразильского происхождения.
 Диллон, Ангус (1881—?) — канадский игрок в лакросс.
 Диллон, Артур (1750—1794) — французский военачальник ирландского происхождения (во Франции именовался де Дийон).
 
 Диллон, Григорий Яковлевич (?—1953) — известный советский инженер-конструктор ракетной техники (в том числе ряда торпед в НИИ-1 МАП).
 Диллон, Джером (род. 1969) — музыкант, наиболее известен как бывший барабанщик «Nine Inch Nails»
 Диллон, Джон (1851—1927) — британский ирландский политический деятель, националист.
 Диллон, Джон Майлз (род. 1939) — ирландско-американский философ и историк, сын Майлза Диллона.
 Диллон, Джулия (1834—1918) — американская художница.
 Диллон, Кевин (род. 1965) — американский актёр, младший брат Мэтта Диллона.
 Диллон, Кларенс Дуглас (1922—2003) — американский политик, финансист, министр финансов (1961—1965).
 Диллон, Коста (род. 1953) — американкисй кинорежиссёр, сценарист и актёр, а также парковый рейнджер.
 Диллон, Майлз (1900—1972) — ирландский историк и филолог.
 Диллон, Мария Львовна (1858—1932) — первая русская женщина-скульптор с профессиональным образованием.
 Диллон, Мелинда (1939—2023) — американская актриса.
 Диллон, Мэтт (род. 1964) — американский актёр.
 Диллон, Николас (род. 1997) — тринидадский футболист.
 Диллон, Питер (1788—1847) — мореплаватель.
 Уэнтуорт Диллон, 4-й граф Роскоммон (ок. 1630—1685) — английский поэт.
 Диллон, Фэнни Чарльз (1881—1947) — американская пианистка, учитель музыки и композитор.
 Диллон, Шон (род. 1983) — ирландский футболист, защитник.
 Диллон, Эдвард (1879—1933) — американский актёр немого кино.
 Диллон, Эй Джей (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Диллон, Элис (1920—1994) — ирландская писательница.
 Диллон, Яков Григорьевич (1873—1951) — советский рентгенолог, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

Топоним 
 Диллон — город в штате Монтана, США.
 Диллон — название ряда других населённых пунктов в США.
 Диллон — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина, США.

См. также 
 Диллай
 Диллейн